Присоединённое представление:

Присоединённое представление группы Ли
Присоединённое представление алгебры Ли